Натуральне число 1201
 1201 рік до нашої ери
 1201 рік нашої ери